Benk ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Benk (Ungarn), Gemeinde im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nördliche Große Tiefebene, Ungarn

Orte:
 Benk (Bindlach), Pfarrdorf der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Benk (Pfarrkirchen), Weiler der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Benk (Weißdorf), Dorf der Gemeinde Weißdorf, Landkreis Hof, Bayern

Benk ist eine Bezeichnung in der Geologie:
 Benk-Formation, Schicht des Unterkeupers

Benk ist ein Familienname:
 András Benk (* 1987), ungarischer Eishockeyspieler
 Andreas Benk (* 1957), deutscher, römisch-katholischer Theologe und Lehrer
 Johannes Benk (1844–1914), österreichischer Bildhauer
 Kristina Brenk (1911–2009), slowenische Schriftstellerin.

Siehe auch:
 Penk